Sázava – miasto w Czechach
 Sázava – rzeka w Czechach
 (2081) Sázava – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Moravská Sázava